Jean de Melun ist der Familienname folgender Personen:
* Jean III. de Melun (1318–1382), Großmeister von Frankreich
 Jean IV. de Melun (um 1396–1484), Burggraf von Gent